Martental steht für:

 Martental (Haardt), Tal im Pfälzerwald, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Maria Martental, Wallfahrtskirche bei Leienkaul, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz